Dies ist eine Liste von American-Football-Mannschaften in Deutschland mit der Ligastruktur 2022:

Struktur der Ligen

Liga 1 bis 3

Liga 3 bis 7 (Nord)

Liga 3 bis 9 (Süd)

German Football League (GFL) 
Stand: 2023

GFL Nord

GFL Süd 

Siehe auch:
German Football League und German Football League 2022
Quelle: Offizielle Seite der GFL

German Football League 2 (GFL2)

GFL2 Nord 
Stand: 2023

Abgestiegen in die Regionalliga zur Saison 2023
 Hamburg Huskies (→ Rückzug der ersten Mannschaft)
 Assindia Cardinals

GFL2 Süd 

Abgestiegen in die Regionalliga zur Saison 2023
 Frankfurt Pirates
 Wiesbaden Phantoms

Siehe auch:
German Football League 2 und German Football League 2 2022
Quelle: Offizielle Seite der GFL

Regionalliga (3. Ligen)

Regionalliga Nord 
Stand: 2023
 Braunschweig Lions II
 Hamburg Black Swans
 Hamburg Blue Devils
 Hamburg Pioneers
 Hannover Grizzlies
 Wolfsburg Blue Wings

Abgestiegen in die Oberliga zur Saison 2023
 Bremerhaven Seahawks

Regionalliga Ost

Regionalliga West 
Stand: 2023
 Assindia Cardinals
 Bielefeld Bulldogs
 Bonn Gamecocks
 Cologne Falcons
 Düsseldorf Bulldozer
 Troisdorf Jets
 Wuppertal Greyhounds

Regionalliga Mitte 
Stand: 2023
 Darmstadt Diamonds
 Frankfurt Pirates
 Kaiserslautern Pikes
 Kassel Titans
 Mainz Golden Eagles
 Montabaur Fighting Farmers
 Rüsselsheim Crusaders
 Wiesbaden Phantoms

Regionalliga Südwest 
Stand: 2023
 Albershausen Crusaders
 Biberach Beavers
 Fellbach Warriors
 Freiburg Sacristans
 Heidelberg Hunters
 Karlsruhe Engineers
 Reutlingen Eagles
 Weinheim Longhorns

Regionalliga Süd 
 Erding Bulls
 Landsberg X-press
 Munich Cowboys II
 München Rangers
 Nürnberg Rams
 Regensburg Phoenix → aufgestiegen in die GFL2

Oberliga (4. Ligen)

Oberliga Nord 

Nicht in der Oberliga 2022: Hildesheim Invaders II, Oldenburg Outlaws

Oberliga Ost 
 Baltic Blue Stars Rostock
 Berlin Adler
 Berlin Bears
 Berlin Bullets
 Berlin Kobras
 Eberswalder Warriors
 Erkner Razorbacks
 Potsdam Royals II

Oberliga Mitteldeutschland 
 Chemnitz Crusaders
 Halle Falken
 Leipzig Hawks
 Radebeul Suburbian Foxes
 Wernigerode Mountain Tigers

Oberliga Nordrhein-Westfalen 
 Aachen Vampires
 Dortmund Giants
 Krefeld Ravens
 Münster Mammuts
 Remscheid Amboss
 Siegen Sentinels
 Wuppertal Greyhounds → aufgestiegen in die Regionalliga

Nicht in der Oberliga 2022: Cologne Crocodiles II

Oberliga Mitte

Oberliga Baden-Württemberg 
Stand:2023
 Holzgerlingen Twister
 Konstanz Pirates
 Leonberg Alligators
 Ludwigsburg Bulldogs
 Mannheim Bandits
 Schwäbisch Hall Unicorns II
 Stuttgart Silver Arrows

Abgestiegen in die Landesliga zur Saison 2023
 Red Knights Tübingen

Bayernliga

Landesliga/Verbandsliga (5. Ligen)

Verbandsliga Nord 

Aufsteiger 2021: Emden Tigers, Lohne Longhorns

Verbandsliga Ost 
 Beelitz Blue Eagles
 Frankfurt Red Cocks
 Mecklenburg Bulls
 Stralsund Pikes
 Tollense Sharks
 Lauchhammer Miners
 Vorpommern Vandals

Nicht in der Verbandsliga 2022: Brandenburg Patriots

Verbandsliga Mitteldeutschland 
 Burgenlandkreis Underdogs
 Erzgebirge Miners
 Freiberg Phantoms
 Saalfeld Titans
 Salzland Racoons
 Suhl Gunslingers
 Vogtland Rebels

Nicht in der Verbandsliga 2022: Wittenberg Saints

Verbandsliga Nordrhein-Westfalen 

Nicht in der Verbandsliga 2022: Cologne Crocodiles II, Sauerland Mustangs, Siegen Sentinels, Witterschlick Fighting Miners

Landesliga Mitte

Landesliga Baden-Württemberg 
 Badener Greifs
 Heilbronn Salt Miners
 Konstanz Pirates → aufgestiegen in die Oberliga
 Kornwestheim Cougars
 Ludwigsburg Bulldogs → aufgestiegen in die Oberliga
 Neckar Hammers
 Tauberfranken Wolfpack

Abgestiegen in die Bezirksliga: Ostalb Highlanders

Landesliga Bayern 

Nicht in der Landsliga 2021: Allgäu Comets II, Cham Raiders, Plattling Black Hawks, Regensburg Royals, Schweinfurt Ball Bearings

Landesliga/Verbandsliga/Bezirksliga (6. Ligen)

Landesliga Nord

Landesliga NRW 
 Bochum Rebels
 Coesfeld Bulls
 Dorsten Reapers
 Euskirchen Lions
 Iserlohn Titans
 Kachtenhausen White Hawks
 Neuss Gladiators
 Rheine Raptors
Nicht in der Landsliga 2022: Bocholt Rhinos, Cologne Falcons II, Duisburg Vikings, Düren Demons, Troisdorf Jets II

Verbandsliga Mitte

Bezirksliga Baden-Württemberg 
 Backnang Wolverines
 Black Forest Foxes
 Bondorf Bulls
 Kuchen Mammuts
 Offenburg Miners
 Ravensburg Razorbacks II

Aufbauliga Bayern

Aufbauligen (Liga 7 bis 9)

NRW-Liga 
 Bergisch Land Phoenix
 Cleve Conquerors
 Cologne Ronin
 Elsen Knights
 Kreis Heinsberg Bisons
 Lüdenscheid Lightnings
 Oberhausen Tornados
 Windeck Giborim

Aufbauliga Mitte 
Stand: 2021
Kein Ligabetrieb 2021
 Mensfelden Miners
 Schwalmstadt Warriors

Kreisoberliga Baden-Württemberg 
 Bretten Black Panthers
 Bruchsal Rebels
 Crailsheim Praetorians
 Esslingen Raccoons
 Pforzheim Wilddogs II
 Rettigheim Rhinos
 Walldürn Silverbacks

Kreisliga Baden-Württemberg 
 Albstadt Alligators
 Freiburg Sacristans II
 Harthausen Mustangs
 Nordbaden Dukes
 Riedlingen Storks

Aufbauliga Baden-Württemberg 
 Eppelheim Jaguars
 Newtown Lions
 Sigmaringen Stags

Siehe auch 
 Liste von deutschen Footballmannschaften (Damen)
 DFFL
 AFVD

Einzelnachweise 

!Liste
Deutsche Footballmannschaften